Аля
 А-ля ( «как», «подобно»)
 A-la Belle Poule (а-ля белль пуль)
Женское имя
 Альбина
 Алевтина
 Алеся
 Алёна
 Александра
 Алиса
 Алина
 Алла
 Галина
 Аля Рахманова
Мужское имя
 Алан
 Алексей
 Александр

См. также 
 Аля аль-Асуани
 Абу-ль Аля
 Аля-хан султан
 Сеньор Аля
 Сура Аль-Аля